Бредель, Вилли (1901—1964) — немецкий писатель и общественный деятель
 Бредель — торговая марка